Finkeburen, een buurtschap ten westen van het dorp Sint-Nicolaasga;
Vinkeburen, een buurtschap ten zuidwesten van het dorp Wijckel.